Camposanto (Modena), een gemeente in de Italiaanse provincie Modena 
Camposanto (Pisa), een van de onderdelen van het Campo dei Miracoli in Pisa 
Campo Santo (Gent), een begraafplaats te Sint-Amandsberg bij Gent